Gregor je řecké jméno a může znamenat:

 Řehoř, mužské křestní jméno
 Seznam článků začínajících na „Gregor“

příjmení
 Achille Gregor (1910–1998) – český spisovatel, novinář a humorista
 Antonín Gregor (1908–1986) – československý politik, poslanec KSČ, ministr zahraničního obchodu a diplomat
 Barbora Gregorová (* 1980) – česká překladatelka, spisovatelka, cestovatelka, horolezkyně a muzikantka
 Bohumil Gregor (1926–2005) – český dirigent
 Čeněk Gregor (1847–1917) – český stavitel a politik
 Čestmír Gregor (1926–2011) – český hudební skladatel, teoretik a publicista
 Dušan Gregor (* 1962) – slovenský lední hokejista a trenér
 František Gregor (1938–2013) – československý hokejový obránce
 Františka Gregorová (1850–1901) – česko-americká pedagožka a překladatelka
 Hana Gregorová – více osob, rozcestník
 Jan Gregor (* 1975) – český ekonom a státní úředník, náměstek ministra financí ČR
 Ján Gregor – slovenský a československý politik KSS, místopředseda vlád a poslanec FS a SNR za normalizace
 Jaroslav Gregor (1901–1968) – český spisovatel 
 Jozef Gregor-Tajovský (1874–1940) – slovenský spisovatel-prozaik, dramatik a básník
 Julius Gregor (1864–1937) – český vojenský kartograf
 Kamil Gregor (* 1987) – český politolog a datový analytik
 Markéta Gregorová (* 1993) – česká politička
 Martin Gregor (1906–1982) – slovenský herec
 Martin Gregor (házenkář) (1940–2006) – slovenský házenkář
 Ota Gregor (1916–2006) – český lékař, internista
 Petr Gregor – český klavírista
 Zdeňka Gregorová (* 1952) – česká právnička a vysokoškolská profesorka

podobné
 Martin Gregora – český politik

Související články 
 Gregory

Česká příjmení